Термин Рисири может обозначать ряд объектов в Японии:
 Рисири — остров у острова Хоккайдо
 Рисири (аэропорт) — аэропорт в посёлке Рисири
 Рисири (вулкан) — вулкан на одноименном острова
 Рисири (посёлок) — посёлок на острове Рисири
 Рисири (пролив) — пролив между Рисири и Хоккайдо